

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rudna Mała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz 
 Rudna Mała – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski